Le mot Ingeborg désigne notamment :

Prénom 
 Ingeborg (1966-), chanteuse belge ; 
 Ingeborg Ansing (1963-), actrice néerlandaise
 Ingeborg Bachmann, poétesse et nouvelliste autrichienne ; 
 Ingeborg Barz,  membre de la première génération de la Fraction armée rouge ; 
 Ingeborg de Beausacq, romancière ; 
 plusieurs 
 Ingeborg Rapoport,(1912-2017) allemande juive, médecin ; elle n’avait pas pu passer sa thèse sous le nazisme. À 102 ans, Ingeborg Rapoport a passé son oral et obtenu le précieux diplôme... 77 ans plus tard.
 Inge Exner, athlète allemande
 Ingeborg Hakonsdatter de Norvège (1301 -1361 ) princesse héritière norvégienne
 Ingeborg Eriksdatter de Norvège (1297 vers 1353), princesse norvégienne.
 Ingeborg Hunzinger (née Ingeborg Franck), sculptrice allemande
 Ingeborg Junge-Reyer, femme politique allemande 
 Ingeborg Lüscher,  peintre allemande
 Ingeborg Helen Marken, skieuse alpine norvégienne 
 Ingeborg De Meulemeester, femme politique belge 
 Inge Morath, photographe américain | personnalité autrichienne
 Grete Ingeborg Nykkelmo, biathlète norvégienne
 Ingeborg Refling-Hagen,  romancière et poétesse norvégienne
 Ingeborg Verdun, fille présumée d'un roi de Belgique

Divers 
 Ingeborg, film allemand de 1960 ;
 l'astéroïde (391) Ingeborg.

Nom théophore